Территория Сан-Марино подразделяется на 9 областей, называющихся «кастелли» ( — букв. «за́мки»). Замки, в свою очередь, подразделяются на 43 прихода ().

См. также 
 Города Сан-Марино

Примечания